Westerkerk (Aalten)
 Westerkerk (Amersfoort)
 Westerkerk (Amsterdam)
 de daarbij behorende Westertoren (Amsterdam)
 Westerkerk (Brunnepe)
 Westerkerk (Capelle aan den IJssel)
 Westerkerk (Delft)
 Westerkerk (Den Haag)
 Westerkerk (Deventer)
 Westerkerk (Eindhoven)
 Westerkerk (Enkhuizen)
 Westerkerk (Goes)
Westerkerk ('s-Gravenzande)
 Westerkerk (Groningen)
 Westerkerk (Hilversum)
 Westerkerk (Leeuwarden)
Westerkerk (Middelburg)
 Westerkerk (Rijssen)
 Westerkerk (Rotterdam)
 Westerkerk (Utrecht)
 Westerkerk (West-Terschelling)